Et matbillede er en afbildning af en stilling i skak, hvor den ene part er sat mat. I gennemgangen nedenfor er det sort, som er mat, og hvids sidste træk har derfor angrebet den sorte konge. 

Matbilleder af forenklede stillinger med få brikker mod en enlig konge er instruktive, fordi de viser den opstilling, man skal tilstræbe for at vinde. Begyndere, der ønsker at lære skak, vil ofte på et tidligt tidspunkt øve sig på disse simple matsætninger og samtidig opnå kendskab til brikkernes egenart, styrkeforhold og begrænsninger.

Grundlæggende matstillinger

Konge og dronning mod konge 

Konge og dronning mod kongeStillingen efter Dg7‡</div>

Da dronningen er spillets stærkeste brik, er det let at sætte mat. Fra en hvilken som helst startstilling kan det gøres i maksimalt 9 træk. 

Det er nødvendigt at være på vagt overfor faren for remis ved pat.

Med udgangspunkt i stillingen: 

Hvid: Konge på a1 og dronning på b1

Sort: Konge på d4

kan det forløbe således:

Konge og tårn mod konge 

Konge og tårn mod konge.Stillingen efter Th8‡</div>

Tårnets styrke gør også denne matsætning ret let. Den kan opnås i maksimalt 16 træk fra en hvilken som helst startstilling af brikkerne.

Gangen i denne matsætning er følgende: Den enlige konge tvinges ud på randen af brættet ved at tårnet afskærer den vejen mod midten. Den anden konge følger efter den og søger at opnå opposition. Når dette sker, sætter tårnet mat ved at flytte ud på randlinjen og true den fjendtlige konge.

Med udgangspunkt i stillingen: 

Hvid: Konge på a1 og tårn på b1

Sort: Konge på d4

kan det forløbe således:

Konge og 2 løbere mod konge 

Konge og 2 løbere mod konge.Stillingen efter Le5‡</div>

Et løberpar arbejder godt sammen, fordi de tilsammen dækker alle brættets felter. Derved kan de etablere en diagonal afskæring af den fjendtlige konge, der drives ud på et hjørnefelt, hvor matsætningen sker.

Konge, løber og springer mod konge 

Konge, løber og springer mod konge.Matbillede efter Lc6‡</div>

Hvid trækker og sætter mat i 5 træk.</div>

Matbilledet fremgår af diagrammet til venstre. Denne matsætning kan være ret vanskelig, men giver god øvelse i at lade brikkerne arbejde sammen. Matsætning kan kun ske i et af de hjørner, som har samme farve som løberen. Fra stillingen til højre foretages matsætningen således:

1. Se6

For at hindre sorts konge i at slippe væk over d8. Sort vil jo væk fra hjørnet med løberens farve. Nu er den tvunget til at flytte hen mod det.

1. ... Kb8 2. Ld7

et nøgletræk i denne matsætning. Kongen spærres endegyldigt inde i hjørnet.

2. ... Ka8 3. Sc7+ Kb8 4. Sa6+ Ka8 5. Lc6+ mat

Konge og 2 springere mod konge 

Konge og 2 springere mod konge.Stillingen efter Sf2‡</div>

Denne mat kan ikke opnås tvangsmæssigt. Som det ses, kan der opstilles et matbillede, men 
den sorte konge kan ikke tvinges ind i denne stilling. 

Før sorts sidste træk må den sorte konge nødvendigvis have stået på feltet g1, hvor den blev angrebet af hvids springer. Den er herefter flyttet til h1, hvilket er en grov fejl, som tillader matsætningen. Den kunne i stedet være flyttet til f1, hvorefter matmuligheden er forsvundet.

Konge og 2 springere mod konge og bonde 

Det er bemærkelsesværdigt, at hvis sort foruden sin konge yderligere er i besiddelse af en bonde, kan der i visse stilling fremtvinges mat af en konge og to springere. I et skakparti vil dette dog ofte tage så mange træk, at partiet forinden slutter remis ifølge 50-træks reglen. 

Den yderst sjældne undtagelse opstod i et parti ved EU-mesterskabet i skak i 2006, som det fremgår af diagrammet til venstre. Her vandt hvid efter følgende træk:

77. Kd7! Ka7 78. Kc7 Ka8 79. Sf5! h4 80. Sd6 opgivet, da hvid vinder efter 80. ..h3 81. Sb5 h2 82. Sd7 h1D 83. Sb6+ mat.

Kvalt mat 

Kvalt matStillingen efter Sf2‡</div>

En kvalt mat udnytter den særlige egenskab ved springeren, at den kan "hoppe over" andre brikker. Når den fjendtlige konge er spærret inde af sine egne brikker, kan springeren true den og sætte den mat uden hjælp af andre brikker. Kongen "kvæles", fordi alle dens flugtfelter er besat.

Den typiske fremgangsmåde til opnåelse af denne kvalte mat er vist i artiklen om afdækkertræk.

Skak

en:Checkmate pattern
fr:Tableau de mat